Unfaithful – singolo di Rihanna
 Unfaithful – cortometraggio del 1918 diretto da Charles Miller e Thomas H. Ince
 Unfaithful - L'amore infedele – film del 2002